Дми́трий Петро́вич Зу́ев (1854—1917) — русский генерал от инфантерии, военный агент в Австро-Венгрии, начальник Двинского военного округа.

Биография 
Родился в семье инженера-полковника, впоследствии — действительного тайного советника, Петра Павловича Зуева.

Окончил Пажеский корпус (1872), был выпущен прапорщиком в лейб-гвардии 1-ю артиллерийскую бригаду, в которой служил в течение 10 лет.

Чины: подпоручик гвардии (1874), поручик (1879), штабс-капитан (1881), капитан ГШ (1882), подполковник (1884), полковник (за отличие, 1888), генерал-лейтенант (за отличие, 1905), генерал-майор (за отличие, 1898), генерал от инфантерии (за отличие, 1911).

Участвовал в русско-турецкой войне 1877—1878 годов. Был награждён орденами Святой Анны 4-й ст. и Святого Станислава 3-й ст. с мечами и бантом.

В 1881 году окончил Николаевскую академию Генерального штаба (по 1-му разряду), был переведен в Генеральный штаб. Поступил офицером для поручений в штаб 1-го армейского корпуса. В том же году был направлен на учёбу за границу, во Францию и Италию. В 1882—1883 годах был старшим адъютантом штаба 1-й гвардейской пехотной дивизии.

Служил младшим делопроизводителем канцелярии военно-ученого комитета Главного Штаба (1883—1886). В 1886—1893 годах занимал должность военного агента в Австро-Венгрии. В 1893 году вернулся в канцелярию военно-ученого комитета Главного Штаба на должность старшего делопроизводителя.

В 1894—1895 годах отбывал цензовое командование батальоном в лейб-гвардии Егерском полку.

Занимал должность начальника штаба Отдельного корпуса жандармов (1896—1903). В 1903—1907 годах находился в распоряжении начальника Главного Штаба.

Командовал: 1-й пехотной дивизией (1907—1910), 25-м армейским (1910—1914) и 29-м армейским (1914—1915) корпусами. В сентябре 1915 года занял пост главного начальника Двинского военного округа.

После Февральской революции был отстранен от должности и зачислен в резерв чинов при штабе Петроградского военного округа.

Умер  года в Петрограде.

Семья 
Был женат, имел 4 детей: Александра (1872—1942?, Ленинград), Дмитрий (1890—1931), Пётр, Мария.

Награды 
 Орден Святой Анны 4-й ст. (1878);
 Орден Святого Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (1878);
 Орден Святой Анны 3-й ст. (1884);
 Орден Святого Станислава 2-й ст. (1887);
 Орден Святой Анны 2-й ст. (1891);
 Орден Святого Владимира 4-й ст. (1893);
 Орден Святого Владимира 3-й ст. (1895);
 Орден Святого Станислава 1-й ст. (1900);
 Орден Святой Анны 1-й ст. (1904);
 Орден Святого Владимира 2-й ст. (1907);
 Орден Белого Орла (1912);
 Орден Святого Александра Невского с мечами (18.03.1915) и бриллиантовыми знаками (01.05.1915).

Литература

Ссылки 
 
 Биография на сайте «Русская императорская армия»

Генералы от инфантерии (Российская империя)
Выпускники Пажеского корпуса
Выпускники Николаевской военной академии
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Военачальники Первой мировой войны (Россия)
Военные агенты Российской империи
Начальники штаба корпуса жандармов